Округ Блант () располагается в штате Теннесси, США. Официально образован в 1795 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 123 010 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 468,531 км2, из которых 1 447,811 км2 — суша, и 8,000 км2, или 1,430 % — это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 105 823 жителя в составе 42 667 домашних хозяйств и 30 634 семьи. Плотность населения составляет 73,00 человека на км2. На территории округа насчитывается 47 059 жилых строений, при плотности застройки около 33,00-х строений на км2. Расовый состав населения: белые — 94,73 %, афроамериканцы — 2,91 %, коренные американцы (индейцы) — 0,29 %, азиаты — 0,72 %, гавайцы — 0,03 %, представители других рас — 0,34 %, представители двух или более рас — 0,99 %. Испаноязычные составляли 1,06 % населения независимо от расы.

В составе 30,50 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 58,40 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары, проживающие вместе, 10,00 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 28,20 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 24,40 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 9,50 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,43 человека, и средний размер семьи 2,88 человека.

Возрастной состав округа: 22,80 % — моложе 18 лет, 8,30 % —— от 18 до 24, 29,40 % — от 25 до 44, 25,40 % — от 45 до 64, и 25,40 % — от 65 и старше. Средний возраст жителя округа — 38 лет. На каждые 100 женщин приходится 93,80 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 90,80 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 37 862 USD, на семью — 45 038 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 31 877 USD против 23 007 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 19 416 USD. Около 7,30 % семей и 9,70 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 12,30 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 9,10 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Блант, штат Теннесси 
  Национальная ассоциация округов США 
  Торговая палата округа Блант, штат Теннесси 
  TNGenWeb 
  Blount County
  FamilySearch Wiki
  Tennessee Department of Transportation Map of Blount County
  The Daily Times 
  Blount County Fire Dept 

Округа Теннесси